Pribbernow ist der deutsche Name für Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Przybiernów (Pribbernow, Kreis Cammin/Pommern)
 Przybiernówko (Deutsch Pribbernow, Kreis Greifenberg/Pommern)
 Przybiernowo (Wendisch Pribbernow, Kreis Greifenberg/Pommern)

Pribbernow ist der Name folgender Personen:
 Paul Pribbernow (* 1947), deutscher Karikaturist

Siehe auch: 
 Pribbenow